David Salmon ist der Name folgender Personen:

* David Salmon (Priester) (1912–2007), US-amerikanischer Priester
 David Salmon (Politiker) (* 1953), US-amerikanischer Politiker